Cette page contient les pages d'homonymie de Bourdage et Bourdages.

Patronyme 

 Daniel Bourdages (1957-), entraîneur de hockey sur glace québécois ;
 Jean-Robert Bourdage (1964-), comédien professionnel québécois ;
 Louis Bourdages (1764-1835), homme politique canadien ;
 Raymond Bourdages (v.1730-1787), chirurgien et marchand français ;
 Rodrigue Bourdages (1923-1997), conseiller en entrepreneur et homme politique fédéral québécois ;
 Roxane Bourdages, actrice québécoise.

Toponyme 

 Bourdages, canton canadien de forme irrégulière de la région de la Chaudière-Appalaches.